Sproat ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Malcolm Sproat (1834–1913), kanadischer Unternehmer, Regierungsbeamter und Autor
 Iain Sproat (1938–2011), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons